Hillgrove est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Hillgrove, village de la Nouvelle-Galles du Sud

Hillgrove, communauté du district de Digby en Nouvelle-Écosse

Hillgrove, communauté du comté de Los Angeles en Californie

Homonymie de toponyme